David Golder (roman), een roman uit 1929 van Irène Némirovsky
David Golder (film), een film uit 1931 van Julien Duvivier